Arthur Rinderknech era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Dominik Koepfer ha sconfitto Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Emilio Gómez (primo turno)
  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Juan Pablo Ficovich (secondo turno)
  Aleksandar Vukic (finale)

  Dominik Koepfer (campione) 
  Antoine Escoffier (quarti di finale) 
  Brandon Holt (primo turno) 
  Alexis Galarneau (quarti di finale)

Qualificati 

  Maximilian Neuchrist (primo turno)
  Arthur Fery (primo turno)
  Michail Pervolarakis (secondo turno)

  Johannes Haerteis (primo turno) 
  Alfredo Perez (secondo turno) 
  Maks Kaśnikowski (semifinale)

Wildcard 

  Justin Boulais (primo turno)
  Cleeve Harper (secondo turno)

  Jaden Weekes (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Calgary Challenger 2022